Il doppio del Shanghai Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul Haarhuis e Sjeng Schalken erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Byron Black e Thomas Shimada hanno battuto in finale 6–2, 3–6, 7–5 John-Laffnie de Jager e Robbie Koenig.

Teste di serie
 Byron Black /  Thomas Shimada (campioni)
 Scott Humphries /  Jim Thomas (primo turno)
 John-Laffnie de Jager /  Robbie Koenig (finale)
 Petr Luxa /  Radek Štěpánek (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Open 2001
ATP Tour 2001